Аме́тов () — кримськотатарське прізвище, походить від арабського імені Ахмад (), кримськотатарська версія імені —  походить від осман. Ахмед.

Відомі носії 
 Аметов Джевдет Рамазанович (1917–1995) — кримськотатарський поет і письменник.
 Енвер Аметов (нар. 1940) — ветеран кримськотатарського національного руху.
 Аметов Ільмі Ганійович (1947–2011) — кримськотатарський скульптор, діяч кримськотатарського національного руху з 1960-х років.
 Аметов Ірфан Ібраїмович (1980) — кримськотатарський футболіст та футзаліст, що виступав на позиціях півзахисника та нападника.
 Аметов Решат Мідатович (1975–2014) — кримськотатарський громадянин, що був закатований невідомими поблизу Білогірська під час Кримської кризи 2014 року.
 Аметов Фазил Менляметович (1917–1984) — один із засновників кримськотатарського національного руху за повернення до Криму.

Див. також 
 Ахматов
 Ахметов

Кримськотатарські прізвища